Дарбанд может означать:

 Дарбанд — посёлок городского типа в Таджикистане.
 Дарбанд (станция) — железнодорожная станция линии Ташгузар — Байсун — Кумкурган.
 Дарбанд (пещера) — археологический памятник нижнего палеолита в провинции Гилян Ирана.

См. также 
 Дербенд (значения)
 Дербент (значения)